August Kundt, 1839 - 1894, physicien allemand, inventeur du tube de Kundt à ondes stationnaires, et auteur d'une règle sur le solvatochromisme
Hans Kundt, 1869 - 1939, officier allemand et commandant en chef de l'armée bolivienne durant la guerre du Chaco.

Wolfgang Kundt, né en 1931, astrophysicien allemand.

Homonymie
Homonymie de patronyme